Back to Basics ist der Name folgender Alben:

 Back to Basics (Billy-Bragg-Album)
 Back to Basics (Christina-Aguilera-Album)